Gordon Hessler – regista e produttore cinematografico britannico
 Peter Hessler – scrittore, giornalista e insegnante statunitense
 Vanessa Hessler – attrice e modella italiana con cittadinanza statunitense